Doubrawa ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Doubrawa (* 1955), Gestalttherapeut, Lehrtherapeut, Ausbilder und Autor im Bereich der Gestalttherapie
 Reinhard Doubrawa (* 1963), deutscher Konzeptkünstler